São João del-Rei (gemeente), een gemeente en historische stad in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 São João del-Rei (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais